Fallsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Fallsjön, sjö i Olofströms kommun,  (9,67 ha)
Stora Fallsjön, sjö i Olofströms kommun,  (13,3 ha)
Fallsjön (Gärdserums socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (81,1 ha)
Fallsjön (Ukna socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Fallsjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun, 
Fallsjön, Dalarna, sjö i Avesta kommun, 
Fallsjön är en sjö i Hedmark fylke, Norge och i Torsby kommun, Värmland. På norska: Fallsjøen, även Nordre Røgden.  (cirka 2,5 km²)
Fallsjön, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun,  (6,17 ha)

Se även
Falltjärn
Fallasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn